Bílá est un mot tchèque qui signifie « blanche » et qui peut désigner :

Toponymes 
 Bílá, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Bílá, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Bílá Hlína, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bílá Lhota, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Bílá Třemešná, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Bílá Voda, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Bílá Ostravice, un cours d'eau donnant naissance à l'Ostravice.

Patronymes
 Lucie Bílá, chanteuse tchèque
 Věra Bílá, chanteuse rom

Homonymie de localités en  Tchéquie